Внешняя политика Северной Македонии — совокупность отношений бывшей Республики Македонии (с 12 февраля 2019 года страну официально переименовали в Республику Северная Македония) с другими государствами и международными структурами. Главной задачей внешней политики Северной Македонии с 2000 года является членство в НАТО и ЕС. В результате спора с Грецией об именовании бывшей Республики Македонии, официальное названия страны в ООН — Бывшая Югославская Республика Македония.

6 февраля 2019 года произошло подписание протокола о вступлении Северной Македонии в НАТО.

Международное признание 

Республика Македония стала членом Организации Объединённых нации 8 апреля 1993 года, восемнадцать месяцев после получение независимости от Социалистической республики Югославии. Является членом ООН под названием Бывшая Югославская Республика Македония (БЮРМ), из-за спора с Грецией по именованию. Более 130 членов ООН (в том числе члены Совета безопасности — Россия, США, Великобритания, и КНР) признают конституционное название страны.

Северная Македония и Европа

Северная Македония и Австрия 
Отношении между бывшей Республикой Македония и Австрией были установлены 23 декабря 1994 года. Австрия имеет посольство в Скопье, а у Северной Македонии есть посольство в Вене.

Австрия поддерживает стремление Северной Македонии на евроатлантическою интеграцию.

Северная Македония и Болгария

Македония и Германия

Северная Македония и Греция

Северная Македония и Сербия 
Двусторонние отношения между бывшей Республикой Македония и Сербией были установлены 8 апреля 1996 года, после распада Югославии. У Сербии есть посольство в Скопье и консульство в Битоле. Северная Македония имеет посольство в Белграде.

Северная Македония признала независимость Косово в 2009 году.

Северная Македония и Чехия 
Северная Македония и Чехия имеют близкие исторические отношения. Чехия имеет консульство в Скопье, а у Северной Македонии посольство в Праге. Чехия была одной из 131 стран, признававших бывшую Республику Македония под её конституционным названием. У Чешской Республики есть близкие экономические отношения с Северной Македонией. Другие сферы сотрудничество между двумя государствами являются образования и туризм.

Северная Македония и постсоветское пространство

Северная Македония и Россия

Северная Македония и Украина 
Двусторонние отношения между бывшей Республикой Македонией и Украиной были установлены 23 июля 1993 года, когда Украина признала независимость Республики Македонии. В декабре 1997 года Республика Македония открыла посольство в Киеве, Украина открыла посольство в Скопье в 2001 году. Между двумя странами есть 40 действующих документов, ключевые документы следующие:
 Договор о дружбе и сотрудничестве между Украиной и РМ (16.12.1998 г.)
 Соглашение между Украиной и РМ о свободной торговле (18.01.2001 г.)
 Соглашение между Правительством Украины и Правительством РМ ​​о содействии и взаимной защите инвестиций (02.03.1998 г.)
 Соглашение между Правительством Украины и Правительством Республики Македонии о торговле и экономическом сотрудничестве (03.06.1997 г.)
 Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством РМ ​​о военно-техническом сотрудничестве (18.10.2000 г.)
 Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Македонии об условиях взаимных поездок граждан (06.02.2010 г.)

Северная Македония и США

См. также 
 Список дипломатических миссий Северной Македонии
 Республика Северная Македония и Европейский союз
 Северная Македония и НАТО

Примечания